Bertin steht für:

 Bertin (Name), Vor- und Familienname, Namensträger siehe dort
 La Chapelle-Bertin, französische Gemeinde im Département Haute-Loire
 Abtei Saint-Bertin, ehemaliges Kloster in der Region Hauts-de-France